Il Campeonato Brasileiro Série C 2016 è stata la 27ª edizione del Campeonato Brasileiro Série C.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale 

Calcio nel 2016
2016